

Bibbia
 Atalia – regina di Giuda

Geografia
 Ātālia – municipalità del distretto di Manikganj, in Bangladesh

Onomastica
 Atalia – nome proprio femminile di persona di origine ebraica, talvolta scritto Athalia

Opere
 Atalia – tragedia di Jean Racine del 1691
 Atalia – oratorio di Johann Simon Mayr su libretto di Felice Romani del 1822
 Atalia – film israelita di Tzvika Kertzner e Akiva Tevetdel del 1984
 Atalia – protagonista dell'oratorio di Benedetto Marcello su libretto di Apostolo Zeno Joaz, del 1727

Pagine correlate
 Athalia